Шерегій — українське прізвище.

Відомі носії:
 Шерегій Євген (1910—1985) — актор, композитор, диригент.
 Шерегій Марія Іванівна ( 1949) — українська радянська діячка, ланкова механізованої ланки садвинрадгоспу «Радянське Закарпаття» Іршавського району Закарпатської області.
 Шерегій Марія Юріївна  (1928—1985) — українська майстриня художньої вишивки.
 Шерегій Юрій (1907—1990) — український театральний режисер, драматург.
Українські прізвища